Monastero di Santo Spirito – Agrigento
 Monastero di Santo Spirito – Asti
 Monastero di Santo Spirito – Ocre
 Monastero di Santo Spirito di Zannone – Gaeta
 Monastero dello Spirito santo - Bagno a Ripoli (Fi)